Владимир Михайлович Давыдов:

 Давыдов, Владимир Михайлович (1788—1849) — капитан-лейтенант, георгиевский кавалер, благотворитель, меценат, педагог и общественный деятель.
 Давыдов, Владимир Михайлович (род. 1943) — экономист, историк и латиноамериканист.